Мар-дель-Плата 1960 — восемнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Снова среди участников были советские шахматисты. Борьба за 1-е место свелась к противостоянию будущих чемпионов мира Б. В. Спасского и Р. Фишера. Их личная встреча состоялась уже во 2-м туре. Спасский применил королевский гамбит и в небезошибочной борьбе сумел победить. В дальнейшем, однако, Фишеру удалось одержать на две победы больше, чем Спасский и догнать его. Повлиять на исход турнирной гонки могла партия Бронштейн — Фишер, в которой советский гроссмейстер долгое время имел большой перевес и выпустил его только в цейтноте.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1960 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1960 году